

Toponyme 

 Itu, une ville du Brésil ;
 Itu, une ville du Nigeria.

Sigle 
ITU est un sigle pouvant désigner :
 International Telecommunication Union (en français, Union internationale des télécommunications), la plus ancienne organisation internationale technique de coordination des télécommunications ;
 International Triathlon Union (en français, Fédération internationale de triathlon), ancien nom de la fédération sportive organisatrice d'épreuves de triathlon ;
 İstanbul Teknik Üniversitesi (en français, Université technique d'Istanbul).